Lichtendorf bezeichnet

 Lichtendorf (Dortmund), Stadtteil von Dortmund, Deutschland
 Lichtendorf (Schwerte), Stadtteil von Schwerte, Kreis Unna, Deutschland
 deutscher Name von Lichoceves, Gemeinde in Tschechien